Jméno Balduin II. (francouzsky Baudouin) nosilo v historii více vládců:

 Balduin II. Flanderský zvaný Holohlavý (863/867–918) – flanderský hrabě
 Balduin II. Henegavský (1056–1098) – henegavský hrabě
 Balduin II. Jeruzalémský († 1131) – jeruzalémský král
 Balduin II. Konstantinopolský (1217–1273) – císař

Rozcestníky - panovník